El Toboso

Toboso (Philippines)